siemens, az elektromos vezetőképesség SI-mértékegysége, jele S
 Siemens AG, Német elektronikai és telekommunikációs vállalat
 Siemens, családnév